Castello di Montebello ist der Name folgender Burgen:
 Castello di Montebello (Bellinzona) im Kanton Tessin
 Castello di Montebello (Poggio Torriana) in der Region Emilia-Romagna, Italien